Шимко́вич — українське, білоруське (Шымковіч) і польське (Szymkowicz) прізвище. Може походити від зменшувальної форми польського імені «Szymon»

Персоналії 
 Володимир (Шимкович) (1841—1926) — єпископ Катеринославський.
 Олександра Шимкович (1541/1542 — 1574) — українська аристократка часів Великого князівства Литовського.

Див. також 
 Шимчак
 Шимчик
 Шимчук
 Шимко

Українські прізвища
Білоруські прізвища
Польські прізвища